Ranz ist

 die Brunft von Frettchen (Iltis), Hermelin (Großes Wiesel), Mauswiesel, Fuchs, Dachs, Fischotter, Waschbär, Wolf, Mink und Nerz

Ranz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Ranz (* 1944), deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin
 Karl Ranz (1931–2019), Oberstadtdirektor von Düsseldorf
 Michael Ranz (* 1964), deutscher Kabarettist, siehe Ranz und May
 Werner Ranz (1893–1970), deutscher Jurist